David Teniers  (1582–1649) flamand festő
 David Teniers (1610–1690) flamand festő, az előbbi fia